Torshem är ett äventyr till rollspelet Drakar och Demoner utgivet 1989 på förlaget Äventyrsspel.

Torshem skapades ursprungligen av Anders Simonsson och bearbetades senare av Anders Blixt, Henrik Strandberg, och Olle Sahlin. 

Torshem var en enkel äventyrsmodul som tog inspiration från olika fantasyvärldar, bland annat Robert E. Howards Hyboria där Conan härjade. 
Drakar och Demoner